Németország
Leimen, település Baden-Württenbergben
Leimen, település Rajna-vidék-Pfalzban